U50 ou U-50 peut faire référence à :
 Petit dodécicosaèdre (U50), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres